Vučković (Вучковић en cyrillique), Vuckovic ou Vuchkovich sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1946), acteur serbe
Bojan Vučković (né en 1980), grand maître international serbe
 (né en 1936), homme politique américain du Montana
 (né en 1988), joueur de basket-ball serbe
 (né en 1949), gérant de football serbe

 (né en 1971), chanteur et compositeur anglais
Severina Vučković (née en 1972), chanteuse croate
 (né en 1982), joueur de football serbe
Stephan Vuckovic (né en 1972), triathlète ouest-allemand

Homonymie de patronyme